

Patronyme 

 Dubuisson-Aubenay (v. 1590–1652), mémorialiste de la Fronde ;
 Alphonse Dubuisson (1839-1920) Architecte à Lille, père d’Émile et de Marguerite
 Albert Dubuisson (1850-1937), peintre français ;
 Albert Dubuisson (1918-1974), coureur cycliste français ;
 Alexandre Dubuisson (1805–1870), peintre français ;
 Alice Dubuisson, actrice française ;
 Daniel Dubuisson (1950–), historien français des religions ;
 Émile Dubuisson (1873–1947), père de Jean, Architecte français ;
 Hervé Dubuisson (1957–), joueur de basketball français ;
Jacques-Charles Renaud Dubuisson (1666–1739), ancien major de la Nouvelle France, Jacques-Charles Renaud Dubuisson.
 Jean Lacquemant (1622 ou 1623–1710), dit Dubuisson, compositeur français ;
 Jean Dubuisson (1914–2011), père de Sylvain, architecte français ;
 Jean-Yves Dubuisson (1968–), botaniste français ; 
 Joseph Dubuisson (1840–1915), architecte français ;
 Louis Dubuisson (1842–1914), député français (Finistère) ;
 Marguerite Dubuisson (1883-1967), peintre française ;
 Marguerite Dubuisson (1899-1984), historienne de l'art et conservatrice de musée française ;
 Nicole Dubuisson (née en 1935), peintre belge ;
 Paul Dubuisson (1847-1908), psychiatre et médecin légiste français ;
 Pauline Dubuisson (1927–1963), criminelle française dont l'histoire fut reprise par Henri-Georges Clouzot pour son film La Vérité sorti en 1960 ;
 Pierre-Paul Dubuisson (1707–1762), relieur du roi, dessinateur et peintre  ;
 Pierre-Ulric Dubuisson (1746–1794), homme de théâtre français ;
 René Paul Dubuisson (1879–1964), général français ;
 Sylvain Dubuisson (1946–), petit–fils d'Émile et fils de Jean, architecte et designer français  ;
 Victor Dubuisson (1990–) golfeur français ;

Autres 
 Brasserie Dubuisson, brasserie belge fondée en 1769;
Dubuisson est un quartier de la ville de Val-D'Or.

Homonymie
Homonymie de patronyme